Барковский
 
 Барковский, Анатолий Александрович (род. 1921) — советский дипломат.
 Барковский, Виктор Антонович (1919—1942) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший лейтенант.
 
 Барковский, Владислав Викторович (1944—2012) — советский автогонщик и каскадёр, двукратный чемпион СССР, МСМК.
 Барковский, Герман Анатольевич (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 Барковский, Евгений Никифорович (1910—1997) — генерал-лейтенант, инженер, лауреат Ленинской премии,  заслуженный строитель РСФСР.
 Барковский, Захар Иванович (1911—1995) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, заслуженный агроном БССР.
 
 Барковский, Николай Иванович (1839—1910) — тайный советник, сенатор.
 Барковский, Олег Игоревич (1973) — российский дзюдоист.
 Барковский, Сергей Дмитриевич (род. 1963) — российский актёр театра и кино.

Составные фамилии 
  См. также